Duas Mulheres (1960), filme com Sophia Loren
 Duas Mulheres (2009), filme português de João Mário Grilo
 Duas Mulheres e um Pônei, filme brasileiro (1987)
 Duas Mulheres, Um Destino,  livro de Marianne Fredriksson

Desambiguações de cinema